Поль () — французька форма імені Павло

Прізвище 

 Поль Олександр Миколайович (1832—1890) — український дослідник-археолог.
 Вінцент Поль (1802—1872) — польський поет, географ і етнограф.
 Ернест Поль (1932—1995) — польський футболіст, нападник.
 Йоганн Баптист Емануель Поль (1782-1834) — австрійський ботанік і натураліст.
 Крістіан Фрідріх фон Поль (1672—1748) —  німецько-балтійський аристократ, капітан Озельського лицарства.

Топонім 

 Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор

Див. також 
 Пол
 Пауль
 Піль